Radix je:

 Radix – latinské slovo pro kořen
 Radix (rod) – rod sladkovodních plžů z čeledi plovatkovití

 Radix – v astrologii označení horoskopu okamžiku narození (tzv. nativního horoskopu)

 Radix sort – jeden z řadicích algoritmů